Ко () — корейське прізвище.
 Ко А Ра — південнокорейська акторка та модель.
 Ко Вон Хї — південнокорейська акторка.
 Ко Гі Хьон — південнокорейська ковзанярка.
 Ко Дже Хьон — південнокорейський футболіст.
 Ко Джон Су — південнокорейський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Ко Джон Ун — південнокорейський футболіст.
 Ко Ду Сім — південнокорейська акторка.
 Ко Йон Хі — північнокорейська акторка і танцівниця, дружина Кім Чен Іра і мати Кім Чен Ина.
 Ко Йо Хан — південнокорейський футболіст.
 Ко Кьон Пхьо — південнокорейський актор.
 Ко Мьон Чжін — південнокорейський футболіст, центральний півзахисник.
 Ко Юн Джин — південнокорейський футбольний арбітр.
 Ко Юн Джон — південнокорейська модель і акторка.
 Лідія Ко — новозеландська гольфістка корейського походження.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища